Breloh steht für:
 Breloh, Ortsteil der Stadt Munster in der Lüneburger Heide
 Gasplatz Breloh, ehemalige Gasmunitionsanstalt auf dem Truppenübungsplatz Munster
 Heinz Breloh (1940–2001), deutscher Künstler
 Naturschutzgebiet Breloh, Naturschutzgebiet in dem Stadtgebiet Sundern im Sauerland

Siehe auch:
 Brelot
 Brloh